Lausa ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Lausa (Dresden), Ortsteil in der Ortschaft Weixdorf der Landeshauptstadt Dresden, Sachsen
 Lausa (Belgern-Schildau), Ortsteil der Stadt Belgern-Schildau im Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Lausa (Gemeinde Laussa), Katastralgemeinde von Laussa im Ennstal, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Lauscha
 Laussa